Peter Archer peut faire référence à:

 Peter Archer (1926-2012), pair et homme politique travailliste britannique
  (1943-2000), entrepreneur australien et champion d'arts martiaux
  membre du groupe de rock australien Crow
   auteur de plusieurs nouvelles de Forgotten Realms